Schadeclaim, eis met betrekking tot schade
 Claim (land), een stuk land met een bepaalde eigenaar
 Bij een kaartspel, zoals bridge, een verklaring van een speler dat verder spelen niet nodig is omdat de uitslag al vaststaat. Gaan de tegenstanders daarmee akkoord, dan is de claim geldig. Bij andere spellen, zoals dammen en schaken, laat men dit aan de verliezende speler over (opgeven).

Films en boeken 
 Claim (boek), boek uit 1996 van de Nederlandse schrijver Charles den Tex
 Claim (film), Nederlandse film uit 2002 gebaseerd op het gelijknamige boek van Charles den Tex
 De claim (The King of Torts), boek uit 2003 van de Amerikaanse schrijver John Grisham
 The Claim, Canadese film uit 2000

Zie ook 
 Claimemissie, een emissie van aandelen van een bepaald bedrijf
 Dublin-claim, een begrip uit het Europese asielrecht